Givry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Givry (Ardennes) im Département Ardennes
 Givry (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Givry (Yonne) im Département Yonne

Mit Namenszusatz:
 Givry-en-Argonne im Département Marne
 Givry-lès-Loisy im Département Marne

siehe auch:
 Kanton Givry, Wahlkreis im Département Saône-et-Loire 

Givry ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Pierre Givry (1785–1867), französischer Ingenieur
 Claude de Longwy de Givry (1481–1561), französischer Geistlicher, Bischof von Langres und Kardinal